La saison 2009 du Championnat du Viêt Nam de football est la vingt-sixième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est Da Nang Club qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec sept points d'avance sur un duo composé du double tenant du titre Becamex Binh Duong FC et de Song Lam Nghe An. C'est le tout premier titre de champion du Viêt Nam de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Viêt Nam face à The Cong. 

Avant le début de la compétition, le club de Cang Sai Gon change de nom et devient Hô-Chi-Minh-Ville FC.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les différents classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2009
Viêt Nam
2009 au Viêt Nam